Гарцзе-Тибетська автономна префектура (; ) — адміністративна одиниця другого рівня у складі провінції Сичуань, КНР. Центр префектури — місто Кандін.

Префектура межує з провінціями Цинхай і Юньнань на півночі та півдні відповідно та Тибетським автономним районом на заході.

Адміністративний поділ 
Префектура поділяється на 1 місто і 17 повітів:

Примітки